Каррес () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 7 02 06.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Шац по результатам выборов 2004 года.

Примечания 

Общины Тироля